Willwohl ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Willwohl (* 1980), deutscher Radrennfahrer und Radsportfunktionär 
 Willi Willwohl (* 1994), deutscher Radrennfahrer